Николай Сергеевич Тухачевский  (1764—1832) — государственный деятель Российской империи, Тульский губернатор, .

Биография 
Родился в 1764 году в семье надворного советника Сергея Семёновича Тухачевского.

Служил в лейб-гвардии Преображенском полку, а также в лейб-гвардии Конном полку.

В 1791 году женился на дочери орловского помещика Надежде Александровне Киреевской, которая умерла  1847 года и была похоронена на Ваганьковском кладбище.

В 1796 году был назначен нерехтским городничим. С 1799 по 1804 гг. — нерехтский уездный предводитель дворянства.

В 1821 году был назначен архангельским вице-губернатором, а после смерти в 1823 году губернатора Перфильева — губернатором.

С 1824 по 1826 гг. — тульский губернатор.

Умер в 1832 году.

Примечания

Литература 
 Откуда есть пошли Тухачевские. Детство и юность // Соколов Б. В. Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «Красного маршала». — Смоленск: «Русич», 1999. — 512 с. («Мир в войнах»). — ISBN 5-88590-956-3.

Николай Сергеевич
Тульские губернаторы